Dorfsee bezeichnet mehrere Seen, unter anderem:

 Dorfsee (Grünz), See beim Ortsteil Grünz der Stadt Penkun im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfsee (Kreien), See in der Gemeinde Kreien im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfsee (Prüzen), See in der Gemeinde Gülzow-Prüzen im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfsee (Wollin), See beim Ortsteil Wollin der Stadt Penkun im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
Siehe auch:
Alter Dorfsee